Höne, een Duits historisch merk van hulpmotoren
Hône, een gemeente in Italië